Dossor steht für:
 Dossor (Kasachstan), Ort in Kasachstan
 Lance Dossor, britisch-australischer Pianist